El término Barranca puede referirse a:

Geomorfología 
 En geomorfología se refiere a un accidente geográfico provocado por un río, conocido también como Cañón.

Lugares 
 La Barranca, comarca de Navarra, España;
 Valle de la Barranca, ubicado en la Comunidad de Madrid, España;
 Barranca, ciudad en Perú.

Música 
 La Barranca, un grupo de rock de México.